Nueva Providencia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nueva Providencia, Amatenango de la Frontera, Chiapas, 
 Nueva Providencia (norra Ocosingo kommun), Chiapas, 
 Nueva Providencia (västra Ocosingo kommun), Chiapas, 
 Nueva Providencia, La Grandeza, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar